The Greatest Show on Earth - filme de 1952
The Greatest Show on Earth (banda) - de rock progressivo
The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution - livro de Richard Dawkins

Desambiguação